Paroy (Doubs)
 Paroy (Seine-et-Marne)